Bogdănești se poate referi la:

 Localități din România:
 Bogdănești (Mogoș), Alba
 Bogdănești (Vidra), Alba
 Bogdănești, Bacău, reședința comunei cu același nume
 Bogdănești (Scorțeni), Bacău
 Bogdănești (Traian), Bacău
 Bogdănești, Botoșani
 Bogdănești, Iași
 Bogdănești, Prahova
 Bogdănești, Suceava, reședința comunei cu același nume
 Bogdănești, Vaslui, reședința comunei cu același nume
 Bogdănești (Fălciu), Vaslui
 Bogdănești (Bujoreni), Vâlcea
 Bogdănești (Oteșani), Vâlcea
 Bogdănești (Tomșani), Vâlcea
 Localități din Republica Moldova:
 Bogdănești, Briceni

Vezi și 
 Bogdan (dezambiguizare)

Toponime românești